Rio Sor kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Ribeira de Sor, vattendrag, Santarém,

Spanien 

 Río Sor, vattendrag, Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar